Cecília Metel·la (germana de Metel Numídic), esposa de Luci Licini Lucul·le (pretor) pare del gran general 
 Cecília Metel·la (filla de Metel Baleàric), esposa d'Appi Claudi Pulcre.
 Cecília Metel·la (filla de Metel Dalmàtic), esposa de Marc Escaure i de Sul·la.
 Cecília Metel·la (filla de Metel Crètic), filla de Quint Cecili Metel Crètic i esposa de Marc Licini Cras.
 Cecília Metel·la I (filla de Metel Macedònic), filla de Quint Cecili Metel Macedònic casada amb Gai Servili Vàtia i mare de Publi Servili Vàtia Isàuric, cònsol el 79 aC
 Cecília Metel·la II (filla de Matel Macedònic), filla de Quint Cecili Metel Macedònic, casada amb Publi Corneli Escipió Nasica, cònsol l'any 111 aC.